YSF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Stony Rapids (Saskatchewan) (Canada)